Бабеевка — название населённых пунктов в России:

 Бабеевка — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Бабеевка — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.